Richard Dragon peut faire référence à :

, un personnage fictif,
Richard Dragon, une revue de bande dessinées.